Davey Hamilton (* 13. Juni 1962 in Nampa, Idaho) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Rennfahrer. 1997 und 1998 wurde er Vizemeister der Indy Racing League. Er ist der Vater des Automobilrennfahrers Davey Hamilton jr.

Karriere 
Bevor Hamilton in die Indy Racing League (IRL) einstieg, war er in verschiedenen US-amerikanischen Motorsportserien aktiv und scheiterte 1993 und 1995 in der Qualifikation zum Indianapolis 500. 1996 gab er sein Debüt in der Indy Racing League und belegte den neunten Gesamtrang. 1997 erreichte Hamilton drei dritte Plätze. Am Saisonende verlor er den Meistertitel mit 272 zu 278 Punkten knapp gegen Tony Stewart und wurde Vizemeister. 1998 erreichte er mit einem zweiten Platz seine beste Platzierung in der IRL. In dieser Saison gelang es ihm zwar Stewart, der die Saison als Dritter beendete, hinter sich zu lassen, er musste sich aber Kenny Bräck geschlagen geben und gewann erneut die Vizemeisterschaft.

1999 gelangen Hamilton sogar zwei zweite Plätze, allerdings reichte es in der Gesamtwertung nur für den vierten Platz. In seiner fünften Saison in der IRL konnte er nicht mehr an die Erfolge aus den Vorjahren anknüpfen und beendete die Saison auf dem 23. Gesamtrang. Diese Saison war die letzte Saison, die Hamilton komplett bestritt. 2001 begann er die Saison erneut in der IRL und startete bei fünf Rennen. Beim fünften Rennen auf dem Texas Motor Speedway verunglückte Hamilton schwer und musste in den folgenden zwei Jahren 21-mal an den Beinen und Füßen operiert werden. Nach einer Rehabilitationsphase, in der Hamilton ein Jahr im Rollstuhl saß, beendete der Rennfahrer zunächst seine Karriere.

2007 gab Hamilton im Alter von 44 Jahren sein Comeback in der inzwischen in IndyCar Series umbenannten IRL und trat ausschließlich zum Indianapolis 500 an. Er belegte bei seiner Rückkehr auf Anhieb den neunten Platz. In der Gesamtwertung erzielte er mit diesem Ergebnis den 26. Platz. 2008 wiederholte er den Start beim Indianapolis 500 und kam in diesem Jahr als 14. ins Ziel. In der Gesamtwertung wurde er 36. 2009 trat er zum dritten Mal nur zum Indianapolis 500 an. Er kam bei diesem Rennen nicht ins Ziel und belegte den 40. Platz im Gesamtklassement.

2010 qualifizierte sich Hamilton erneut für das Indianapolis 500 und trat erstmals seit 2001 zu einem weiteren Rennen an. Am Ende der Saison belegte er den 36. Gesamtrang. 2011 nahm Hamilton für Dreyer & Reinbold Racing an einigen Ovalrennen der IndyCar Series teil. Am Saisonende lag er auf dem 41. Gesamtrang.

Persönliches 
Er ist mit Tracey Hamilton verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Sohn Davey Hamilton jr. ist ebenfalls Automobilrennfahrer.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

 1 Die Rennen fanden am selben Tag statt.
 2 Es wurden keine Punkte vergeben.

Weblinks 

 Offizielle Website von Davey Hamilton

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1962
Mann
Motorsportkommentator